Портрейн — переписной посёлок в Ирландии, находится в графстве Фингал (провинция Ленстер).
 Портрейн — один из замков Ирландии, расположенный в графстве Голуэй.